En Italie, le terme osteria peut désigner : 

Osteria : un débit de boisson et souvent un lieu de restauration, autrefois, plus ou moins populaire.

 : une frazione de  ;
 : une frazione de la commune de  Castiglione d'Orcia ;
 : une frazione de Roma Capitale, dans le territoire Municipio XX. 

 : un groupe de hip-hop né en 1998.
 Le gioco dell’Osteria (jeu de l'Osteria), aujourd'hui disparu, est une ancienne variante du jeu de l'oie.